Crna Gora može značiti:
Crna Gora, država
Crna Gora, naziv države
Skopska Crna Gora, planina poviše Skoplja
Crna Gora (planina u Srbiji), planina u Zapadnoj Srbiji
Crna Gora (planina u BiH), planina u BiH